Júlia Sebestyén, née le  à Miskolc, est une patineuse artistique hongroise. En 2004, elle devient la première hongroise à remporter les championnats d'Europe.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineuse artistique hongroise
Naissance en mai 1981
Naissance à Miskolc
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Porte-drapeau olympique
Championne d'Europe de patinage artistique